У́лица Свердло́ва (бывшая Борисоглебская улица, Тутаевская улица) — улица в центральной части города Ярославля. Проходит от улицы Ушинского до улицы Чкалова. Нумерация домов ведётся от улицы Ушинского.

История 
Улица была спроектирована по регулярному плану 1778 года и названа Борисоглебской по городу Борисоглебску Ярославской губернии. Первоначально она пролегала от Стрелецкой улицы до городского вала. На планах 1846—1870-х годов упоминается обиходное название — Подьяческая улица, по расположенным на ней дворам подьячих (так по старинке называли писцов). Для части улицы (от Духовской до Мологской улицы) встречалось также разговорное название Лютеранская улица, по расположенной здесь лютеранской церкви.

В начале XX века в связи с расширением города улица была продлена за Городской вал, новая часть улицы получила обиходное название Новоборисоглебская улица (по возникшей здесь Новоборисоглебской слободе).

В 1924 году советские власти переименовали Борисоглебскую улицу в Тутаевскую (а город Романов-Борисоглебск — в Тутаев). В начале 1940-х улицу снова переименовали — в улицу Свердлова в честь революционера Я. М. Свердлова.

В 1950—1960-х годах в ходе застройки района Пятёрка улица была продлена до улицы Чкалова.

Улицы и здания 
 № 5 — Центральный дворец бракосочетания
 № 9 — Центр современного искусства «Арс-форум», бывший кинотеатр «Арс», построенный в 1913 году по проекту Григория Саренко
 № 16 — Гостиница «Медвежий угол», построенная в 1985 году
 № 21, 21а, 23а, 23, 25/28 — Бутусовский посёлок
 № 25в — Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
 № 32 — Лютеранская кирха святых Петра и Павла (1840-е годы, архитектор П. Я. Паньков)
 № 49а — Спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт лайн», бывший спортивный комплекс «Автомобилист»

Примечания 

Свердлова
Ярославль